

Toponyme 
 Ouenza, commune de la wilaya de Tébessa en Algérie.

Personnalités 
 Ouenza, rappeur marocain.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme